

Codici 
 LTK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Latakia (Siria)

Informatica 
 LTK – Lisp Toolkit per la creazione di interfacce grafiche multipiattaforma in Lisp